José Bernardo de Tagle ist der Name folgender Personen:

* José Bernardo de Tagle Portocarrero (1779–1825), Präsident von Peru
 José Bernardo de Tagle y Bracho, 1st Marquis of Torre Tagle (1644–1740), peruanischer Aristokrat